En mathématiques, « critère de Cauchy » — du nom de Augustin Louis Cauchy — peut désigner :
le critère définissant la notion de suite de Cauchy, et diverses transpositions de ce critère pour :
la convergence des séries,
la sommabilité des familles,
l'existence de limite d'une fonction ;
la convergence uniforme d'une suite de fonctions ;
le critère intégral de Cauchy (théorème de comparaison série-intégrale) ;
la règle de Cauchy, dans l'étude du comportement d'une série.

Voir aussi 

Augustin Louis Cauchy